

Села 
 Малинівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Малинівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада (до 2020 року — Семенівський район)